Jaap de Ruig (beeldend kunstenaar, 1909)
Jaap de Ruig (beeldend kunstenaar, 1957)